O nome Lupit foi usado duas vezes para nomear ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste:
Tufão Lupit (2003) - intenso tufão que afetou boa parte da Micronésia
Tufão Lupit (2009) - intenso tufão que afetou o norte das Filipinas.

Desambiguação